Luddenham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Luddenham (del av en befolkad plats), New South Wales, Liverpool,

Storbritannien 

 Luddenham (parish), England, Kent, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar